Жи́гмунд Па́лффи (; также распространён вариант имени Зигмунд; 5 мая 1972, Скалица, Чехословакия) — словацкий хоккеист, бывший нападающий клуба Скалица, выступавшего в Словацкой экстралиге.

Играл в НХЛ с 1993 по 2006 год за «Нью-Йорк Айлендерс», «Лос-Анджелес Кингз» и «Питтсбург Пингвинз». В январе 2006 года заявил о завершении карьеры, но уже летом 2007 году возобновил выступления. Также он вернулся в сборную Словакии, за которую не выступал с 2005 года, чтобы сыграть на Олимпийских играх 2010 в Ванкувере.

Игровая карьера 
После хорошего сезона в чемпионате Чехословакии и внушительной игры за сборную на молодёжном Чемпионате мира в 1991 году, Палффи был выбран на драфте НХЛ во 2-м раунде под 26-м номером «Нью-Йорк Айлендерс». Проведя ещё два года в Чехословакии, Жигмунд перебрался в Северную Америку. Почти весь сезон 1993/94 провёл в IHL за «Солт-Лейк Голден Иглз», сыграв за «Айлендерс» лишь пять матчей, не набрав очков. Следующий сезон провёл между IHL и НХЛ, выступая за «Денвер Гриззлис» и «Островитян».

В сезоне 1995/96 Палффи закрепился в основе клуба, набрав к концу сезона 87 (43+44) очков в 81 матче. Уже в первой игре сезона против «Флориды Пантерз» забросил две шайбы, принеся победу своей команде со счётом 2:1. Следующие два сезона были так же удачны для Палффи, в них он набирал 90 (48+42) и 87 (45+42) очков соответственно. В сезоне 1998/99, несмотря на то что сыграл только 50 матчей, набрал 50 (22+28) очков. По окончании сезона «Островитяне» столкнулись с финансовыми проблемами и 20 июня обменяли Палффи, нападающего Брайана Смолински, вратаря Марселя Кузино и выбор в четвёртом раунде драфта 1999 года в «Лос-Анджелес Кингз» на нападающих Олли Йокинена и Джоша Грина, защитника Мэтью Бирона и выбор в первом раунде драфта 1999 года.

В «Кингз» Палффи продолжил своё сильное выступление в НХЛ, часто играя вместе с ещё одним словаком Йозефом Штумпелом и канадской суперзвездой Люком Робитайлом. Травма плеча начала ограничивать время игры Палффи. После сезона 2003/04 «Короли» хотели оставить Палффи в команде, но в телефонном разговоре с владельцем «Питтсбург Пингвинз» Марио Лемьё Палффи дал своё согласие на подписание контракта с «Пингвинами». Контракт был подписан вскоре после локаута 2004/05 на три года, на сумму 13,5 миллиона долларов.

После 42 игр в сезоне 2005/06 Палффи объявил об уходе из хоккея. 18 января 2006 года тогдашний генеральный менеджер «Пингвинов» Крэйг Патрик сказал, что причиной завершения карьеры, со слов самого Зигмунда, стала давняя травма плеча. В итоге в 12 сезонах НХЛ Палффи набрал 713 (329+384) очков в 684 играх.

На международной арене Палффи выступал за сборные Чехословакии и Словакии. Чемпион мира 2002 года. Также завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира 2003 года.

Летом 2007 года объявил о своём возвращении и подписал контракт с клубом ХК 36 из своего родного города Скалица. В первом же сезоне стал лучшим бомбардиром словацкой Экстралиги, набрав 76 (30+46) очков в 47 матчах. Он также возобновил выступления за сборную. После окончания сезона 2012/2013 завершил карьеру.

Всего за карьеру в сборной и клубах провел 1359 игр, забил 763 гола.

Достижения 

 Чемпион мира 2002
 Бронзовый призер чемпионата мира 2003
 Бронзовый призер молодежного чемпионата мира 1991
 Чемпион Чехословакии 1992
 Лучший новичок чемпионата Чехословакии 1991
 Лучший бомбардир и снайпер чемпионата Чехословакии 1992
 Лучший бомбардир и ассистент чемпионата Чехословакии 1993
 Лучший бомбардир и ассистент Олимпийских игр 1994
 Лучший бомбардир чемпионата мира 2003
 Лучший бомбардир чемпионата Словакии 2008, 2009, 2012 и 2013
 Лучший снайпер чемпионата Словакии 2009
 Лучший ассистент чемпионата Словакии 2012
 Лучший бомбардир и ассистент плей-офф чемпионата Словакии 2008
 Лучший бомбардир и снайпер плей-офф чемпионата Словакии 2009
 Вошел в символическую сборную чемпионата Словакии 2008, 2009, 2010, 2012 и 2013
 Участник Матчей всех звёзд НХЛ 1997, 1998, 2001 и 2002

Статистика

Международная карьера 
В составе сборной Чехословакии участвовал в:
 Молодёжный Чемпионат мира 1991  (Бронзовый призёр)
 Кубок Канады 1991
 Молодёжный Чемпионат мира 1992

В составе сборной Словакии участвовал в:
 Олимпийские игры 1994
 Чемпионат мира 1996
 Кубок мира 1996
 Чемпионат мира 1999
 Олимпийские игры 2002
 Чемпионат мира 2002  (Чемпион мира)
 Чемпионат мира 2003  (Бронзовый призёр)
 Чемпионат мира 2005
 Олимпийские игры 2010

Статистика

Личная жизнь 
В декабре 2005 года женился на ведущей словацкого телевидения Андреа Беланьиовой. 2 января 2007 года у них родилась дочь Саскиа. В 2010 году они развелись. Также Палффи является отцом словацкого хоккеиста Дениса Худеца (род. 20.01.1993 г.), который сейчас играет за «Дуклу Тренчин».

Примечания 

Хоккеисты Словакии
Игроки сборной Словакии по хоккею с шайбой
Хоккеисты НХЛ
Хоккейные правые нападающие
Игроки «Лос-Анджелес Кингз»
Игроки «Нью-Йорк Айлендерс»
Игроки «Питтсбург Пингвинз»
Участники матчей всех звёзд НХЛ
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 1994 года
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2002 года
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2010 года
Знаменосцы на зимних Олимпийских играх 2010 года
Хоккеисты Чехословакии
Игроки сборной Чехословакии по хоккею с шайбой
Чемпионы мира по хоккею с шайбой
Игроки ХК «Нитра»
Игроки ХК «Дукла» Тренчин
Игроки ХК «Славия» Прага
Игроки «Солт-Лейк Голден Иглз»
Игроки ХК 36 Скалица
Члены Зала славы ИИХФ
Члены Зала славы словацкого хоккея